Il doppio del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jean-Philippe Fleurian e Mark Koevermans che hanno battuto in finale William Kyriakos e Fernando Meligeni 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Christian Miniussi (primo turno)
 Horacio de la Peña /  Jorge Lozano (semifinali)

 Jean-Philippe Fleurian /  Mark Koevermans (Campioni)
 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1993